Флаг Ке́меровской области — Кузбасса является официальным символом Кемеровской области как субъекта Российской Федерации.
За основу флага был выбран флаг РСФСР 1954 года.

Ныне действующий флаг утверждён законом Кемеровской области от 10 марта 2020 года № 23−ОЗ и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 12966.

Описание 
«Флаг Кемеровской области — Кузбасса представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух вертикальных полос: синего цвета (у древка, шириной 1/3 длины полотнища) и красного цвета; посередине верхней половины синей полосы — многоцветный вариант полного герба Кемеровской области — Кузбасса с короной и окружающей щит лентой».

История 
Первый флаг Кемеровской области был утверждён законом Кемеровской области от 7 июня 2002 года № 42−ОЗ «О символике Кемеровской области».

Законом Кемеровской области от 21 февраля 2003 года № 9−ОЗ была изменена пропорция флага с 1:2 на 2:3.

Законом Кемеровской области от 10 марта 2020 года № 23−ОЗ был утверждён новый рисунок герба Кемеровской области и соответственно был изменён рисунок флага Кемеровской области.

Примечания 

Флаги, содержащие горную эмблему
Флаги с изображением пятиконечных звёзд
Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением корон
Флаги с изображением дубовых листьев